Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-98) на зимних Олимпийских играх 2018 среди женщин прошли 12 февраля. Как и на прошлых Играх соревнования состояли только из финального раунда. Старт первой попытки состоялся в 21:50 по местному времени (UTC+9). Местом проведения соревнований стал центр прыжков на лыжах «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. Расчётная дальность трамплина — 109. В соревновании приняли участие 35 спортсменки.

Соревнования в женских прыжках с трамплина во второй раз представлены в программе Олимпийских игр. Первой олимпийской чемпионкой в 2014 году стала немецкая прыгунья Карина Фогт, которая на этот раз заняла пятое место.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Прыжки с трамплина на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)